Лос-Лагос:

 Лос-Лагос — город в Чили. Административный центр одноимённой коммуны.
 Лос-Лагос — административная область в центральной части Чили.